SMD steht für:
 Schiffsmeldedienst
 Schweizer Mediendatenbank
 Simian Mobile Disco, englische Elektropop-Band
 Sozialmedizinischer Dienst, medizinischer Dienst der Knappschaft-Bahn-See
Sozial Medizinischer Dienst Österreich, eine Hilfsorganisation mit Sitz in Wien
 Sportmedizinischer Dienst der DDR, die Organisation zur sportärztlichen Betreuung in der DDR
 Studentenmission in Deutschland, ein Netzwerk von Christen in Schule, Hochschule und Beruf
 Sauterdurchmesser, eine Kenngröße bei Verteilungen von Partikelgrößen
 Surface-mounted device, eine Klasse von Bauformen in der Elektronik
 Stiftsmusikdirektor, kirchenmusikalische Leitungsposition z. B. am Evangelischen Stift Tübingen
 Rossija (Fluggesellschaft), eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung